Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1969 го́да () — 48-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1969 году‎
1960-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу